Franchini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Franchini (1829–1877), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Ständerat

 Enrico Franchini (1931–2006), Schweizer Lehrer, Offizier und Oberbefehlshaber der Schweizer Armee
 Gianluca Franchini (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Giogiò Franchini (* 1959), italienischer Filmeditor
 Luca Franchini (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Maria Chiara Franchini (* 1979), italienische Basketballspielerin
 Mario Franchini (1901–??), italienischer Journalist und Regisseur
 Prospero Franchini (1774–1847), Schweizer Architekt und Ingenieur
 Roberto Franchini (* 1973), australischer Eishockeyspieler
 Teresa Franchini (1877–1972), italienische Schauspielerin